Gérakas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gérakas (ort), Peloponnesos, Lakonien, 
 Gérakas (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar